Leonor de Aragón (El Puig de Santa María, 20 de enero de 1358-Cuéllar, 13 de agosto de 1382) fue una princesa de Aragón por ser hija del rey Pedro IV de Aragón y de su esposa, Leonor de Sicilia. 

Fue reina consorte de Castilla entre 1379 y 1382 por su matrimonio con el rey Juan I de Castilla.

Orígenes familiares 
Hija del rey Pedro IV de Aragón y de su tercera esposa, Leonor de Sicilia, era nieta por línea paterna del rey Alfonso IV de Aragón y de Teresa de Entenza, y por línea materna del rey Pedro II de Sicilia y de Isabel de Carintia. 

Fue hermana de los reyes Juan I de Aragón y Martín I de Aragón, y medio hermana, por vía paterna, de las princesas Constanza de Aragón, Juana de Aragón e Isabel de Aragón.

Biografía 
En 1362 fue prometida en matrimonio con Alfonso de Castilla, hijo y heredero del rey castellano Pedro I, pero la muerte de aquel hizo que se concertara un nuevo matrimonio con el futuro Juan I de Castilla, hijo del hermanastro de Pedro I, Enrique II de Castilla, que le disputaba el trono castellano y con el que se encontraba luchando en una guerra civil.

Tras la victoria de Pedro I sobre su hermanastro en la batalla de Nájera, librada en 1367, Pedro declaró nulas las capitulaciones matrimoniales, por lo que el matrimonio no se celebró hasta el 18 de junio de 1375, cuando ya había fallecido Pedro I. 

En mayo de 1375, el infante heredero de la corona de Castilla, Juan, se casó con Leonor, hija de Pedro IV de Aragón el Ceremonioso, según Zurita, en la iglesia del Convento de San Francisco de Soria, en el mismo recinto donde se acababa de enterrar al rey Jaime IV de Mallorca. Con motivo de su matrimonio, "El infante Juan dispuso que se le cantase en esta iglesia una misa de la Trinidad cada día, concediendo a cambio a los frailes un juro perpetuo de 4.000 maravedíes sobre la martiniega de Soria". Las bodas tuvieron una gran repercusión ya que junto con las tornabodas y los festejos de San Juan, todo en uno, duraron más de un mes, haciendo de esta ciudad una fiesta ininterrumpida.

La reina Leonor de Aragón falleció en el castillo de Cuéllar en el transcurso de un parto, el 13 de agosto de 1382.

Sepultura 
Después de su defunción, el cadáver de la reina Leonor de Aragón fue trasladado a la ciudad de Toledo, donde recibió sepultura en la Capilla de los Reyes Nuevos de la Catedral de Toledo, en la que sus restos mortales reposan en la actualidad.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio con el infante Juan de Castilla, futuro Juan I de Castilla, en el convento de San Francisco de Soria en 1375. Fruto de su matrimonio nacieron dos hijos:

 Enrique III (1379-1406), rey de Castilla y León.
 Fernando I (1380-1416), rey de Aragón.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

   Genealogía de Leonor de Aragón.

Reinas consortes de la Corona de Castilla
Infantes de Aragón del siglo XIV de la casa de Aragón
Infantas de España en la Edad Media
Reinas consortes de España del siglo XIV
Fallecidas por parto
Fallecidos en Cuéllar